Pascal Nzonzi (né en 1951), acteur et metteur en scène de théâtre franco-congolais ;
 Steven Nzonzi (né en 1988), footballeur français d'origine franco-congolaise.

Patronyme congolais